Hopfen bezeichnet:
 eine Pflanzengattung aus der Familie der Hanfgewächse, siehe Hopfen
 eine Pflanzenart in der Gattung Hopfen, siehe Echter Hopfen und die daraus gewonnene Zutat beim Bierbrauen
 eine Wappenfigur in der Heraldrik, siehe Hopfen (Heraldik)

 Hopfen (Stiefenhofen), Ortsteil der Gemeinde Stiefenhofen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Hopfen (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hopfen am See, Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 eine Ruine im Füssener Ortsteil Hopfen am See, siehe Burg Hopfen

 Hopfen (Gemeinde Edelsbach), Ortsteil der Gemeinde Edelsbach bei Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Hopfen ist der Familienname folgender Personen:
 Donata Hopfen (* 1976), deutsche Digitalberaterin
 Franz von Hopfen (1825–1901), mährischer Gutsbesitzer, Bankier und Politiker
 Hans von Hopfen (1835–1904), bayerischer Schriftsteller